

Patronyme

 Charles Potvin (1818-190), journaliste, poète, historien, critique, professeur, pamphlétaire belge ;

 Damase Potvin (1879-1964), écrivain et journaliste québécois ;
 Gilles Potvin (1923-2000), critique, réalisateur, conseiller musical, administrateur, impresario et traducteur québécois ;
 Jean Potvin (1949-2022), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Denis Potvin (1953-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Sylvie Potvin (1954-), actrice québécoise ;
 Marc Potvin (1967-2006), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Félix Potvin (1971-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Marie Potvin (1971-), écrivaine québécoise ;
 Steve Potvin (1974-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Véronique Potvin (19?-), altiste canadienne.

Autres 

 Prix littéraire Damase-Potvin (1994-), prix littéraire québécois.